Cajatambo (stad), een stad in Peru
Cajatambo (provincie), een provincie van Peru
Cajatambo (district), een district van Peru